Wels (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Welz (Linnich), een plaats in Noord-Rijnland Westfalen
Wels (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Wels-Land, een district in Oostenrijk
Welsh, een taal die wordt gesproken in Wales

Personen
Dennis Wels, singer/songwriter
Frank Wels, voetballer, international
Klaas Wels, voetbaltrainer